Ureche se poate referi la:
 Ureche, un organ folosit de un animal sau om pentru a detecta sunete

Nume de familie
 Damian Ureche (1935-1994), poet român 
 Diana Ureche (n. 1974), înotătoare română 
 Grigore Ureche (cca. 1590 – 1647), cronicar, mare dregător la curtea principatului Moldovei
 Eugeniu Ureche (1917-2005), actor de teatru, operă și film din Basarabia
 Nicolai Ureche (n. 1937), deputat român
 Vasile Ureche, astronom din România